Canace är ett släkte av tvåvingar. Canace ingår i familjen Canacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Canace